Hauptbahnhof (metrostation Berlijn), een metrostation in Berlijn
Hauptbahnhof (metrostation München), een metrostation in München
Hauptbahnhof (metrostation Neurenberg), een metrostation in Neurenberg